|-
|(95001)||2001 YG141|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|3,438||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(95002)||2001 YM145|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,156|| align=right|5,16|| align=right|4,181||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(95003)||2001 YA150|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,145|| align=right|13,78|| align=right|4,268||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(95004)||2001 YS151|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,170|| align=right|7,74|| align=right|3,568||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(95005)||2001 YY154|| align=right|15,2|| align=right|2,469|| align=right|0,117|| align=right|15,10|| align=right|3,879||MBA||20. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(95006)||2002 AQ|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,239|| align=right|4,40|| align=right|3,780||MBA||5. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(95007)||2002 AR|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,205|| align=right|3,16|| align=right|3,592||MBA||5. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(95008)||2002 AH1|| align=right|16,2|| align=right|2,200|| align=right|0,225|| align=right|9,04|| align=right|3,263||MBA||4. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(95009)||2002 AJ1|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,059|| align=right|10,76|| align=right|3,560||MBA||4. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(95010)||2002 AR1|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,162|| align=right|2,26|| align=right|3,717||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(95011)||2002 AS1|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,043|| align=right|3,02|| align=right|3,630||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(95012)||2002 AT1|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,158|| align=right|2,27|| align=right|3,606||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(95013)||2002 AU1|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,136|| align=right|1,63|| align=right|3,787||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(95014)||2002 AL3|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,148|| align=right|4,91|| align=right|3,729||MBA||4. ledna 2002||Needville||Needville
|-
|(95015)||2002 AS3|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,176|| align=right|3,76|| align=right|3,551||MBA||8. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(95016) Kimjeongho||2002 AA9|| align=right|16,5|| align=right|2,702|| align=right|0,096|| align=right|2,76|| align=right|4,442||MBA||9. ledna 2002||Bohyunsan||Y.-B. Jeon
|-
|(95017)||2002 AX9|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,185|| align=right|2,86|| align=right|3,619||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95018)||2002 AZ9|| align=right|14,8|| align=right|2,416|| align=right|0,269|| align=right|8,89|| align=right|3,754||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95019)||2002 AR10|| align=right|16,3|| align=right|2,463|| align=right|0,146|| align=right|6,94|| align=right|3,865||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95020)||2002 AV12|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,150|| align=right|7,26|| align=right|4,151||MBA||10. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(95021)||2002 AE14|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,198|| align=right|5,73|| align=right|3,605||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95022)||2002 AG14|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,073|| align=right|3,47|| align=right|4,256||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95023)||2002 AE16|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,128|| align=right|5,14|| align=right|3,412||MBA||4. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95024)||2002 AH18|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,056|| align=right|8,30|| align=right|3,607||MBA||8. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(95025)||2002 AV20|| align=right|17,3|| align=right|2,353|| align=right|0,225|| align=right|3,09|| align=right|3,610||MBA||7. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95026)||2002 AG21|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,226|| align=right|2,72|| align=right|3,342||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95027)||2002 AG23|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,147|| align=right|4,21|| align=right|3,738||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95028)||2002 AY23|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,143|| align=right|1,98|| align=right|3,607||MBA||7. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95029)||2002 AA24|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,156|| align=right|1,88|| align=right|3,680||MBA||7. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95030)||2002 AP25|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,140|| align=right|12,69|| align=right|4,259||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95031)||2002 AV26|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,172|| align=right|1,86|| align=right|3,761||MBA||13. ledna 2002||Mallorca||J. Nomen
|-
|(95032)||2002 AW26|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,205|| align=right|6,48|| align=right|3,400||MBA||9. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95033)||2002 AX26|| align=right|15,6|| align=right|2,539|| align=right|0,161|| align=right|4,81|| align=right|4,046||MBA||12. ledna 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(95034)||2002 AY26|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,175|| align=right|10,56|| align=right|4,443||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95035)||2002 AA27|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,160|| align=right|4,14|| align=right|3,507||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95036)||2002 AC27|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,231|| align=right|5,26|| align=right|3,581||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95037)||2002 AF27|| align=right|14,9|| align=right|2,635|| align=right|0,117|| align=right|14,04|| align=right|4,278||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95038)||2002 AN27|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,092|| align=right|11,00|| align=right|4,324||MBA||5. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95039)||2002 AO27|| align=right|16,9|| align=right|2,329|| align=right|0,107|| align=right|5,92|| align=right|3,553||MBA||5. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95040)||2002 AC28|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,137|| align=right|3,19|| align=right|3,737||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95041)||2002 AY30|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,276|| align=right|5,93|| align=right|3,630||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95042)||2002 AH31|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,194|| align=right|7,68|| align=right|3,553||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95043)||2002 AU33|| align=right|16,7|| align=right|2,546|| align=right|0,242|| align=right|5,76|| align=right|4,061||MBA||12. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95044)||2002 AP35|| align=right|16,8|| align=right|2,391|| align=right|0,095|| align=right|4,98|| align=right|3,696||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95045)||2002 AM36|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,203|| align=right|6,23|| align=right|3,447||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95046)||2002 AY36|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,073|| align=right|15,32|| align=right|4,170||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95047)||2002 AL37|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,042|| align=right|10,25|| align=right|4,283||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95048)||2002 AE40|| align=right|16,0|| align=right|2,516|| align=right|0,077|| align=right|3,10|| align=right|3,989||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95049)||2002 AQ41|| align=right|15,8|| align=right|2,705|| align=right|0,066|| align=right|3,80|| align=right|4,447||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95050)||2002 AU42|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,123|| align=right|7,64|| align=right|3,667||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95051)||2002 AD45|| align=right|16,6|| align=right|2,552|| align=right|0,050|| align=right|3,00|| align=right|4,077||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95052)||2002 AS45|| align=right|16,9|| align=right|2,329|| align=right|0,183|| align=right|3,83|| align=right|3,554||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95053)||2002 AF46|| align=right|15,5|| align=right|2,744|| align=right|0,023|| align=right|3,88|| align=right|4,545||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95054)||2002 AF48|| align=right|15,9|| align=right|2,734|| align=right|0,060|| align=right|3,29|| align=right|4,519||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95055)||2002 AL50|| align=right|16,6|| align=right|2,301|| align=right|0,262|| align=right|1,14|| align=right|3,489||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95056)||2002 AS50|| align=right|15,4|| align=right|2,717|| align=right|0,109|| align=right|11,78|| align=right|4,478||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95057)||2002 AF53|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,152|| align=right|2,09|| align=right|3,654||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95058)||2002 AM58|| align=right|14,7|| align=right|2,997|| align=right|0,093|| align=right|11,79|| align=right|5,186||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95059)||2002 AH59|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,129|| align=right|3,51|| align=right|4,169||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95060)||2002 AJ59|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,137|| align=right|12,05|| align=right|4,184||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95061)||2002 AR59|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,050|| align=right|4,32|| align=right|4,213||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95062)||2002 AW59|| align=right|15,0|| align=right|2,518|| align=right|0,121|| align=right|4,01|| align=right|3,995||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95063)||2002 AV61|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|3,626||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95064)||2002 AD62|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,189|| align=right|0,48|| align=right|3,762||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95065)||2002 AG63|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,143|| align=right|3,17|| align=right|4,038||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95066)||2002 AH63|| align=right|14,8|| align=right|2,242|| align=right|0,216|| align=right|7,16|| align=right|3,357||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95067)||2002 AZ63|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|11,99|| align=right|3,698||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95068)||2002 AD65|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,147|| align=right|4,90|| align=right|3,598||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95069)||2002 AM65|| align=right|14,7|| align=right|2,690|| align=right|0,037|| align=right|14,72|| align=right|4,412||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95070)||2002 AQ65|| align=right|13,4|| align=right|2,665|| align=right|0,008|| align=right|21,37|| align=right|4,349||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95071)||2002 AT66|| align=right|17,1|| align=right|2,291|| align=right|0,177|| align=right|6,31|| align=right|3,467||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95072)||2002 AW66|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,185|| align=right|2,72|| align=right|4,472||MBA||15. ledna 2002||Kleť||Klet
|-
|(95073)||2002 AP70|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,063|| align=right|1,86|| align=right|3,770||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95074)||2002 AW70|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,070|| align=right|2,48|| align=right|3,724||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95075)||2002 AC72|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,223|| align=right|2,32|| align=right|3,627||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95076)||2002 AS72|| align=right|15,9|| align=right|2,412|| align=right|0,127|| align=right|8,23|| align=right|3,746||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95077)||2002 AO73|| align=right|17,2|| align=right|2,317|| align=right|0,148|| align=right|2,20|| align=right|3,527||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95078)||2002 AP76|| align=right|16,3|| align=right|2,256|| align=right|0,143|| align=right|5,02|| align=right|3,388||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95079)||2002 AO78|| align=right|16,6|| align=right|2,315|| align=right|0,161|| align=right|3,08|| align=right|3,522||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95080)||2002 AZ80|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,069|| align=right|6,67|| align=right|3,798||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95081)||2002 AK82|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,077|| align=right|5,94|| align=right|3,470||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95082)||2002 AS83|| align=right|15,4|| align=right|2,483|| align=right|0,078|| align=right|7,51|| align=right|3,911||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95083)||2002 AZ85|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,212|| align=right|4,47|| align=right|3,729||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95084)||2002 AG87|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,092|| align=right|10,81|| align=right|4,061||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95085)||2002 AJ87|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,064|| align=right|12,48|| align=right|4,078||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95086)||2002 AJ89|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,197|| align=right|4,62|| align=right|3,423||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95087)||2002 AQ89|| align=right|14,4|| align=right|2,290|| align=right|0,286|| align=right|22,82|| align=right|3,466||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95088)||2002 AC96|| align=right|16,8|| align=right|2,413|| align=right|0,195|| align=right|3,32|| align=right|3,749||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95089)||2002 AZ97|| align=right|16,0|| align=right|2,275|| align=right|0,210|| align=right|3,46|| align=right|3,432||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95090)||2002 AF99|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,146|| align=right|6,89|| align=right|4,153||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95091)||2002 AM99|| align=right|15,6|| align=right|2,723|| align=right|0,057|| align=right|12,30|| align=right|4,494||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95092)||2002 AC100|| align=right|15,4|| align=right|2,541|| align=right|0,081|| align=right|7,16|| align=right|4,049||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95093)||2002 AB101|| align=right|16,2|| align=right|2,541|| align=right|0,106|| align=right|2,31|| align=right|4,049||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95094)||2002 AM102|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,075|| align=right|5,71|| align=right|4,425||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95095)||2002 AH105|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,196|| align=right|15,03|| align=right|4,127||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95096)||2002 AM105|| align=right|15,2|| align=right|2,249|| align=right|0,236|| align=right|5,19|| align=right|3,371||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95097)||2002 AW106|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,166|| align=right|3,39|| align=right|3,660||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95098)||2002 AB111|| align=right|16,9|| align=right|2,367|| align=right|0,182|| align=right|1,82|| align=right|3,641||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95099)||2002 AK111|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,191|| align=right|12,04|| align=right|5,697||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95100)||2002 AF112|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,190|| align=right|1,88|| align=right|3,636||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95101)||2002 AH113|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,237|| align=right|3,55|| align=right|3,603||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95102)||2002 AS113|| align=right|16,8|| align=right|2,351|| align=right|0,154|| align=right|3,58|| align=right|3,604||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95103)||2002 AP114|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,187|| align=right|3,83|| align=right|3,603||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95104)||2002 AN116|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,153|| align=right|5,12|| align=right|3,581||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95105)||2002 AY116|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,128|| align=right|8,73|| align=right|4,112||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95106)||2002 AP117|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,195|| align=right|1,80|| align=right|3,606||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95107)||2002 AJ118|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,196|| align=right|4,49|| align=right|3,641||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95108)||2002 AL118|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,118|| align=right|13,48|| align=right|4,038||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95109)||2002 AP118|| align=right|16,6|| align=right|2,361|| align=right|0,172|| align=right|2,09|| align=right|3,627||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95110)||2002 AR118|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,169|| align=right|3,39|| align=right|3,748||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95111)||2002 AV120|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,208|| align=right|5,61|| align=right|3,744||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95112)||2002 AE121|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,178|| align=right|4,40|| align=right|3,579||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95113)||2002 AG121|| align=right|14,2|| align=right|3,111|| align=right|0,107|| align=right|6,54|| align=right|5,486||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95114)||2002 AM121|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,155|| align=right|10,29|| align=right|4,261||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95115)||2002 AK122|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,126|| align=right|11,29|| align=right|4,353||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95116)||2002 AP122|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,099|| align=right|2,10|| align=right|3,718||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95117)||2002 AQ122|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,113|| align=right|11,06|| align=right|4,227||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95118)||2002 AL124|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,166|| align=right|6,61|| align=right|3,569||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95119)||2002 AB126|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,185|| align=right|4,20|| align=right|3,714||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95120)||2002 AW127|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,089|| align=right|9,97|| align=right|4,647||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95121)||2002 AL130|| align=right|15,4|| align=right|2,530|| align=right|0,029|| align=right|8,77|| align=right|4,024||MBA||12. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95122)||2002 AQ135|| align=right|17,1|| align=right|2,365|| align=right|0,242|| align=right|3,90|| align=right|3,636||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95123)||2002 AP139|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,157|| align=right|13,88|| align=right|4,220||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95124)||2002 AK141|| align=right|17,0|| align=right|2,338|| align=right|0,178|| align=right|3,06|| align=right|3,575||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95125)||2002 AE143|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,121|| align=right|6,64|| align=right|3,440||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95126)||2002 AZ148|| align=right|15,7|| align=right|2,468|| align=right|0,228|| align=right|7,25|| align=right|3,877||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95127)||2002 AL150|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,101|| align=right|3,58|| align=right|4,330||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95128)||2002 AR152|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,027|| align=right|6,47|| align=right|4,487||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95129)||2002 AQ153|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,215|| align=right|5,39|| align=right|3,548||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95130)||2002 AH155|| align=right|15,5|| align=right|2,449|| align=right|0,102|| align=right|6,52|| align=right|3,832||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95131)||2002 AK155|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|2,52|| align=right|3,706||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95132)||2002 AO155|| align=right|14,2|| align=right|3,155|| align=right|0,135|| align=right|12,31|| align=right|5,603||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95133)||2002 AB156|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,099|| align=right|7,78|| align=right|4,084||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95134)||2002 AN156|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,132|| align=right|11,52|| align=right|4,265||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95135)||2002 AM158|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,141|| align=right|4,27|| align=right|4,140||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95136)||2002 AD159|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,118|| align=right|5,41|| align=right|4,353||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95137)||2002 AH159|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,172|| align=right|1,78|| align=right|3,472||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95138)||2002 AD160|| align=right|16,0|| align=right|2,701|| align=right|0,024|| align=right|1,78|| align=right|4,437||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95139)||2002 AF160|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,110|| align=right|3,61|| align=right|4,184||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95140)||2002 AB162|| align=right|16,8|| align=right|2,384|| align=right|0,199|| align=right|1,72|| align=right|3,680||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95141)||2002 AG162|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,143|| align=right|5,82|| align=right|3,568||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95142)||2002 AF163|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,173|| align=right|6,91|| align=right|3,386||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95143)||2002 AQ164|| align=right|16,4|| align=right|2,483|| align=right|0,180|| align=right|3,12|| align=right|3,912||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95144)||2002 AG165|| align=right|16,6|| align=right|2,528|| align=right|0,160|| align=right|4,49|| align=right|4,018||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95145)||2002 AQ165|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,183|| align=right|1,80|| align=right|3,693||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95146)||2002 AV165|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,234|| align=right|3,27|| align=right|4,064||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95147)||2002 AP166|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,099|| align=right|7,11|| align=right|4,497||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95148)||2002 AH167|| align=right|15,1|| align=right|2,587|| align=right|0,067|| align=right|22,36|| align=right|4,160||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95149)||2002 AL167|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,078|| align=right|13,12|| align=right|4,197||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95150)||2002 AQ167|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,062|| align=right|14,01|| align=right|4,326||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95151)||2002 AU167|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,243|| align=right|6,24|| align=right|3,520||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95152)||2002 AX167|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,091|| align=right|22,43|| align=right|3,851||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95153)||2002 AP170|| align=right|16,7|| align=right|2,630|| align=right|0,117|| align=right|2,46|| align=right|4,265||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95154)||2002 AZ170|| align=right|16,4|| align=right|2,548|| align=right|0,060|| align=right|1,41|| align=right|4,068||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95155)||2002 AH175|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,022|| align=right|4,78|| align=right|4,536||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95156)||2002 AK175|| align=right|15,7|| align=right|2,671|| align=right|0,040|| align=right|5,01|| align=right|4,365||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95157)||2002 AU175|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,070|| align=right|5,76|| align=right|4,531||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95158)||2002 AZ177|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,142|| align=right|3,66|| align=right|3,701||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95159)||2002 AE178|| align=right|15,4|| align=right|2,636|| align=right|0,063|| align=right|4,87|| align=right|4,278||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95160)||2002 AG178|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,167|| align=right|4,10|| align=right|3,734||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95161)||2002 AS178|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,161|| align=right|10,87|| align=right|4,180||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95162)||2002 AV178|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,171|| align=right|1,68|| align=right|3,692||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95163)||2002 AZ178|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,166|| align=right|2,00|| align=right|3,767||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95164)||2002 AB179|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,025|| align=right|3,39|| align=right|4,469||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95165)||2002 AH180|| align=right|16,5|| align=right|2,623|| align=right|0,111|| align=right|3,70|| align=right|4,249||MBA||12. ledna 2002||Nyukasa||Nyukasa
|-
|(95166)||2002 AO183|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,148|| align=right|3,41|| align=right|4,148||MBA||6. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95167)||2002 AT184|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,165|| align=right|13,56|| align=right|4,146||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95168)||2002 AX185|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,148|| align=right|4,13|| align=right|3,741||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95169)||2002 AC186|| align=right|16,8|| align=right|2,286|| align=right|0,225|| align=right|4,48|| align=right|3,457||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95170)||2002 AL187|| align=right|15,2|| align=right|2,294|| align=right|0,141|| align=right|7,73|| align=right|3,474||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95171)||2002 AT188|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,174|| align=right|5,84|| align=right|3,549||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95172)||2002 AZ190|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,153|| align=right|21,50|| align=right|4,137||MBA||11. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95173)||2002 AD191|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,058|| align=right|11,65|| align=right|5,142||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95174)||2002 AD192|| align=right|16,5|| align=right|2,451|| align=right|0,239|| align=right|0,63|| align=right|3,837||MBA||12. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95175)||2002 AJ192|| align=right|15,3|| align=right|2,788|| align=right|0,203|| align=right|11,17|| align=right|4,653||MBA||12. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95176)||2002 AJ196|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,146|| align=right|12,05|| align=right|4,574||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95177)||2002 AT197|| align=right|15,5|| align=right|2,433|| align=right|0,209|| align=right|12,34|| align=right|3,794||MBA||14. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95178)||2002 AD202|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,165|| align=right|11,04|| align=right|4,063||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95179)||2002 BO|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,199|| align=right|1,79|| align=right|3,706||MBA||16. ledna 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(95180)||2002 BJ4|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,185|| align=right|9,94|| align=right|3,644||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95181)||2002 BP4|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,202|| align=right|14,08|| align=right|3,644||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95182)||2002 BZ4|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,129|| align=right|12,75|| align=right|4,482||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95183)||2002 BB9|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,153|| align=right|12,81|| align=right|4,352||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95184)||2002 BL10|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,268|| align=right|4,16|| align=right|3,707||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95185)||2002 BN10|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,168|| align=right|4,44|| align=right|3,705||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95186)||2002 BT10|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,158|| align=right|3,11|| align=right|3,708||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95187)||2002 BD11|| align=right|14,6|| align=right|2,858|| align=right|0,076|| align=right|15,72|| align=right|4,831||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95188)||2002 BK11|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,208|| align=right|4,25|| align=right|5,337||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95189)||2002 BM11|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,157|| align=right|1,76|| align=right|3,462||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95190)||2002 BZ11|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,160|| align=right|1,18|| align=right|3,805||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95191)||2002 BB12|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,133|| align=right|1,75|| align=right|3,857||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95192)||2002 BS12|| align=right|16,3|| align=right|2,596|| align=right|0,133|| align=right|3,72|| align=right|4,183||MBA||20. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95193)||2002 BU13|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,028|| align=right|5,88|| align=right|4,519||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95194)||2002 BB14|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,056|| align=right|16,44|| align=right|4,150||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95195)||2002 BB16|| align=right|14,8|| align=right|2,696|| align=right|0,137|| align=right|14,84|| align=right|4,425||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95196)||2002 BS16|| align=right|14,7|| align=right|3,001|| align=right|0,157|| align=right|2,09|| align=right|5,197||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95197)||2002 BV16|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,079|| align=right|4,44|| align=right|4,464||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95198)||2002 BN17|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,230|| align=right|4,83|| align=right|3,729||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95199)||2002 BD19|| align=right|14,5|| align=right|3,031|| align=right|0,128|| align=right|11,73|| align=right|5,277||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95200)||2002 BF19|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,132|| align=right|8,56|| align=right|4,156||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95201)||2002 BJ19|| align=right|15,0|| align=right|2,556|| align=right|0,076|| align=right|10,53|| align=right|4,086||MBA||21. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95202)||2002 BR21|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,202|| align=right|24,75|| align=right|3,573||MBA||25. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95203)||2002 BU22|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,122|| align=right|14,57|| align=right|4,031||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95204)||2002 BY22|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,037|| align=right|12,58|| align=right|4,289||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95205)||2002 BR24|| align=right|16,5|| align=right|2,411|| align=right|0,215|| align=right|14,90|| align=right|3,742||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95206)||2002 BM25|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,096|| align=right|7,96|| align=right|4,637||MBA||25. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95207)||2002 BG29|| align=right|14,5|| align=right|3,141|| align=right|0,260|| align=right|20,10|| align=right|5,566||MBA||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95208)||2002 BM31|| align=right|14,5|| align=right|3,014|| align=right|0,048|| align=right|11,42|| align=right|5,233||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95209)||2002 CW|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,079|| align=right|9,74|| align=right|5,145||MBA||2. února 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(95210)||2002 CJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,782|| align=right|0,107|| align=right|12,30|| align=right|4,640||MBA||3. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95211)||2002 CJ2|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,206|| align=right|15,30|| align=right|4,061||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95212)||2002 CW3|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,228|| align=right|5,05|| align=right|3,742||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95213)||2002 CN6|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,128|| align=right|30,29|| align=right|4,413||MBA||1. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95214)||2002 CQ7|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,122|| align=right|25,38|| align=right|4,656||MBA||6. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95215)||2002 CA8|| align=right|14,5|| align=right|2,714|| align=right|0,091|| align=right|13,35|| align=right|4,470||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95216)||2002 CU8|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,185|| align=right|2,81|| align=right|3,462||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95217)||2002 CD11|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,111|| align=right|2,64|| align=right|5,576||MBA||6. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95218)||2002 CO14|| align=right|15,6|| align=right|2,521|| align=right|0,097|| align=right|2,77|| align=right|4,002||MBA||8. února 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(95219) Borgman||2002 CT14|| align=right|15,1|| align=right|3,107|| align=right|0,084|| align=right|23,85|| align=right|5,476||MBA||8. února 2002||Needville||Needville
|-
|(95220)||2002 CQ15|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,104|| align=right|12,97|| align=right|4,065||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(95221)||2002 CW15|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,024|| align=right|10,70|| align=right|5,106||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95222)||2002 CZ16|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,109|| align=right|3,24|| align=right|3,523||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95223)||2002 CU22|| align=right|15,6|| align=right|2,656|| align=right|0,069|| align=right|2,87|| align=right|4,328||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95224)||2002 CA23|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,136|| align=right|13,53|| align=right|4,166||MBA||5. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95225)||2002 CH23|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,179|| align=right|7,01|| align=right|4,198||MBA||5. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95226)||2002 CP23|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,095|| align=right|5,79|| align=right|3,626||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95227)||2002 CO25|| align=right|16,6|| align=right|2,261|| align=right|0,259|| align=right|4,66|| align=right|3,400||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95228)||2002 CS29|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,187|| align=right|14,30|| align=right|4,124||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95229)||2002 CA30|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,102|| align=right|6,74|| align=right|3,544||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95230)||2002 CK30|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,098|| align=right|8,48|| align=right|4,132||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95231)||2002 CL30|| align=right|15,5|| align=right|2,514|| align=right|0,094|| align=right|14,30|| align=right|3,986||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95232)||2002 CX31|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,165|| align=right|7,33|| align=right|5,579||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95233)||2002 CS37|| align=right|15,3|| align=right|3,187|| align=right|0,114|| align=right|1,43|| align=right|5,688||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95234)||2002 CP38|| align=right|15,9|| align=right|2,789|| align=right|0,072|| align=right|3,85|| align=right|4,658||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95235)||2002 CL39|| align=right|15,3|| align=right|2,912|| align=right|0,018|| align=right|1,13|| align=right|4,970||MBA||11. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95236)||2002 CL40|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,130|| align=right|11,37|| align=right|4,218||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95237)||2002 CO40|| align=right|14,3|| align=right|2,882|| align=right|0,091|| align=right|12,02|| align=right|4,893||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(95238)||2002 CH43|| align=right|13,3|| align=right|3,220|| align=right|0,097|| align=right|20,26|| align=right|5,776||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(95239)||2002 CH46|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,111|| align=right|12,09|| align=right|4,199||MBA||6. února 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(95240)||2002 CW47|| align=right|13,5|| align=right|3,326|| align=right|0,123|| align=right|15,31|| align=right|6,066||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95241)||2002 CF50|| align=right|15,0|| align=right|2,987|| align=right|0,035|| align=right|1,86|| align=right|5,161||MBA||6. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95242)||2002 CK51|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,077|| align=right|1,30|| align=right|5,141||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95243)||2002 CL51|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,074|| align=right|8,23|| align=right|4,495||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95244)||2002 CM51|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,050|| align=right|0,76|| align=right|5,338||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95245)||2002 CV51|| align=right|14,5|| align=right|3,093|| align=right|0,081|| align=right|11,13|| align=right|5,438||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95246)||2002 CB52|| align=right|14,1|| align=right|3,251|| align=right|0,170|| align=right|0,88|| align=right|5,862||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95247)||2002 CH52|| align=right|14,1|| align=right|3,232|| align=right|0,100|| align=right|16,57|| align=right|5,810||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95248)||2002 CS54|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,036|| align=right|3,39|| align=right|4,641||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95249)||2002 CC55|| align=right|14,9|| align=right|3,039|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|5,296||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(95250)||2002 CQ55|| align=right|15,6|| align=right|2,723|| align=right|0,099|| align=right|5,08|| align=right|4,494||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek